Detlof Heijkenskjöld kan syfta på:

 Bergsrådet och brukspatronen Detlof Heijkenskjöld den äldre (1707-1775)
 Hans son, bergsrådet Detlof Heijkenskjöld den yngre (1751-1824)
 Den föregåendes brorson, bergsrådet Detlof Adolphsson Heijkenskjöld (1780-1831)